Medway steht für:

 ein Borough in England, siehe Borough of Medway
 einen Fluss in England, siehe River Medway
 einen Fluss in Australien, siehe Medway River (River Leven)
 einen Fluss in Kanada, siehe Medway River
 Medway (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Medway (Kansas)
 Medway (Maine)
 Medway (Massachusetts)
 Medway (New York)
 Medway (Ohio)

Personen:
 Heather Medway (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin

Schiffe:
 HMS Medway (1928), U-Bootbegleitschiff der britischen Marine, Baujahr 1928
 HMS Medway (1961), Landungsboot der britischen Marine, Baujahr 1961

Eisenbahn:
 Medway - Transportes e Logística, portugiesische Eisenbahn-Güterverkehrs- und Logistikgesellschaft, hervorgegangen aus CP Carga

Siehe auch:
 Midway
 Medvey